Pero Tadić (boksač)
 Pero Tadić – Ćesrija